Martha steht für:

 Martha, weiblicher Vorname, siehe dort zu Namensträgerinnen
 Martha (Oper), Oper von Friedrich von Flotow von 1847
 Martha (1916), Film von Gustav Schönwald von 1916
 Martha (1923), Disney-Zeichentrickfilm von 1916
 Martha (1936), Film von Karl Anton von 1936
 Martha (1967), Film von  Erik Balling und Henning Bahs aus dem Jahr 1967
 Martha (1974), Film von Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahr 1974
 Martha (1978), Dokumentarfilm von Jürgen Böttcher aus dem Jahr 1978
 Martha (2005), Film von Jean-Charles Hue
 Martha (2008), Film von Mara Eibl-Eibesfeldt
 The Martha Stewart Show, Fernseh-Talkshow von Martha Stewart
 Martha Speaks, Fernsehserie von Martha Speaks
 Martha (Wandertaube), die letzte lebende Wandertaube
 (205) Martha, Asteroid des Asteroiden-Hauptgürtels
 KZ Martha und KZ Martha II, Außenlager des KZ Buchenwald in Mühlhausen
 Martha Mine, Mine in Neuseeland
 U-Boot-Bunker Martha, Marseille
 Zeche Martha, Bergwerk im Ruhrgebiet
 Martha, ehemaliges Vertriebsunternehmen der OMV

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Martha (Kentucky)
 Martha (New Jersey)
 Martha (North Carolina)
 Martha (Oklahoma)
 Martha (Tennessee)
 Martha (West Virginia)

Martha ist der Familienname folgender Personen:
 Ar’jany Martha (* 2003), niederländischer Fußballspieler

MARTHA steht als Abkürzung für:
 MARTHA-Dörfer in Tirol (Mühlau, Arzl, Rum, Thaur, Absam)

Siehe auch:
 Marthakirche (Begriffsklärung)
 Villa Martha (Begriffsklärung)
 Marta (Begriffsklärung)

MARTHA